Robbia bezeichnet:

 (6057) Robbia, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Della Robbia